Die Wysschaja Liga 1984 war die 47. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 10. März und endete am 24. November 1984.

Zenit Leningrad gewann mit zwei Punkten vor Spartak Moskau zum ersten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Die Anzahl der Unentschieden, für das ein Team Punkte bekam, war auf zehn Remis begrenzt.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || UKR
 || BLR
 || RUS
 || GEO
 || KAZ
 || LTU
 || UKR
 || ARM
 || UKR
 || UKR
 || RUS
 || AZE
 || RUS
 || UZB
 || RUS

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1984 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1984 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1984
1984